est un laboratoire de recherche faisant partie de l'université d'État de Campinas.

Il fait partie de l’ (la partie informatique de l'université).
Son domaine est la sécurité informatique et la cryptographie.

Lien externe 

Laboratoire d'informatique
Laboratoire de recherche au Brésil